Кучеренко Микола Євдокимович (1939—2007) — український науковець в галузі радіаційної біохімії, доктор біологічних наук, професор, дійсний член НАН України.
 Кучеренко Микола Олексійович — конструктор радянських часів, організатор виробництва танків, генерал-полковник РА, лауреат трьох Сталінських премій.
 Кучеренко Микола Пантелеймонович — Герой Радянського Союзу.